Idem (von lateinisch idem „derselbe, dasselbe“) steht für:
 Idem per idem, eine Zirkeldefinition
 Idempotenz, ein spezielles Element einer Menge in der Mathematik und der Informatik

Idem ist der Familienname von:
 Josefa Idem (* 1964), deutsch-italienische Kanutin und Politikerin

IDEM steht für:
 Im Dienste eines (Mit-)Menschen, Freiwillige in Schweizer Spitälern, siehe IDEM

Siehe auch:
 Iden
 Identität
 Ne bis in idem
 aut idem
 Item